Koko je ženské křestní jméno indiánského původu. Pochází z kmene Blackfootů a znamená noc.

Známé nositelky 
 Koko Taylor (1928–2009) – americká bluesová zpěvačka
 Koko (gorila) (1971–2018) – nadprůměrně inteligentní samice gorily nížinné, která se naučila používat znakovou řeč

Reference 

Ženská jména
Jména indiánského původu